Villa Moubis is een voormalig landhuis en kloostercomplex in het kloosterdorp Steyl, in het Venlose stadsdeel Tegelen, gebouwd in de 18e eeuw.

Geschiedenis 

De villa was als handelshuis eigendom van de Duitse familie Mo(u)bis, die zich medio 18e eeuw vestigde in Tegelen. In 1860 liet de weduwe Josephine Moubis-De Rijk de villa verbouwen tot riant landhuis.

In 1876 werd de villa, met tuin, aangekocht door de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Steyl was toen al een voornaam kloosterdorp, met zowel Nederlandse als Duitse kloosters. Aangezien de zusters, verdreven uit Munster, niet bijster rijk waren, was er een zekere Joseph Albers aanvankelijk geldschieter. Daarop werd besloten het nieuwe klooster Sint-Joseph te noemen.

Uiteindelijk kwam in 1878 het hele Mauritzpensionat uit Munster, inclusief opleiding, naar Steyl, wat tot 1920 bleef. Er werd flink aangebouwd; met name een wooncomplex en een kapel, ontworpen door Caspar Franssen.

De laatste zusters vertrokken in 1994. Na een aantal jaren leegstand werden de monumentale delen van het complex gerenoveerd en geschikt gemaakt voor particuliere bewoning. Elders vond sloop en nieuwbouw plaats.

Monumentale architectuur 
Middenvleugel met schilddak, bekroond door een torentje. Gepleisterde voorgevel met pilastergeleding, een fronton en spitsboogfries.
Twee lagere zijvleugels met mansardedak, de linkervleugel met een dichtgemetselde arcade flankeren het voorplein, dakkapellen met gebogen bekroningen.

Schilderijen: Calvarie met symbolisering van Oude Testament en Nieuwe Testament (circa 1800), voormalig altaarstuk, dood van H. Jozef (Antwerpse School, laat 18e eeuw).

In de kapel: Christusbeeld met doornen gekroond (18e eeuw).

Zie ook 
 Lijst van rijksmonumenten in Tegelen

Externe link 
 Beschrijving op gemeentelijke monumentenwebsite

Missionarissen van Steyl
Moubis
Moubis
Moubis